Caixas steht für:
 Caixas, französische Gemeinde im Département Pyrénées-Orientales in der Region Okzitanien
 Caixas, historische Währungseinheit in Asien, siehe Käsch

Siehe auch:
 Caixa
 Caix (Begriffsklärung)